Мужская сборная Испании по кёрлингу — представляет Испанию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация видов спорта на льду Испании (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионате Европы 2008 и 2022 сборная Испании выступала в дивизионе «A», в 2002-2007, 2009—2021 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Универсиады

Примечания

См. также 
 Женская сборная Испании по кёрлингу
 Смешанная сборная Испании по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Испании по кёрлингу

Ссылки 
 Испания -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации видов спорта на льду Испании

Испания
Кёрлинг в Испании
Кёрлинг